L'Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO) és una organització independent de recerca que promou l'aprenentatge social i polític per a beneficiar els esforços de desenvolupament i reconstrucció de l'Afganistan. APPRO està registrada en el Ministeri d'Economia de l'Afganistan com una organització sense ànim de lucre i amb seu a Kabul, Afganistan.

Enllaços externs 
 Lloc web oficial d'APPRO 
 Àrees de recerca d'APPRO 

Organitzacions sense ànim de lucre de l'Afganistan